Сукума:

 Сукума — народ в Объединённой Республике Танзания.
 Сукума — язык группы банту в Танзании, распространён в саваннах южного побережья озера Виктория.